Murov-Dagskiy Khrebet (azerbajdzjanska: Murovdağ Silsiləsi, armeniska: Mrravi Lerrnashght’a, Մռավի Լեռնաշղթա, Mrravi Lerrner, Մռավի Լեռներ) är en bergskedja i Azerbajdzjan. Den ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku.

Trakten runt Murov-Dagskiy Khrebet består i huvudsak av gräsmarker. Runt Murov-Dagskiy Khrebet är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 2000 meter över havet eller högre